Ошурков:

 Ошурков, Алексей Вячеславович (1966) — российский киноактёр.
 Ошурков, Борис Михайлович (1887—1927) — российский и советский учёный-теплотехник.
 Ошурков, Михаил Фёдорович (1906—1995) — советский оператор и режиссёр документального кино; Народный артист РСФСР

Женщины 
 Ошуркова, Татьяна Александровна (род. 1972) — российская актриса театра и кино.
 Ошуркова, Елизавета (род. 1991) — российская (бывш. украинская) велогонщица.